Alwin Zweyer (n. 1933), este un poet de limba germană, sas originar din România.

Între 1957 și 1987 a lucrat ca jurnalist la Brașov.

În 1989 a emigrat în Germania și s-a stabilit la Nürnberg.

Primele poezii i-au apărut la sfârșitul anilor 1960, în publicația bucureșteană Neue Literatur, încurajat fiind de Dieter Schlesak și Oskar Pastior, după care a apărut și în alte publicații.

Scrieri  
 
Gast zu sein auf meinen Fluren / Gedichte, Editura Aldus, Brașov, 1998  ISBN 973-9314-20-1. 978-973-9314-20-6 ; ediția a 2-a, mici schimbări de selecție a poeziilor, Editura Aldus, Brașov, 2000, ISBN 973-9314-64-3 ; 978-973-9314-64-0 ; ediția a 3-a, Editura Aldus, Brașov, 2001, 72 pag.; ISBN 973-9314-73-2. Cu ilustrații de Csutak Levente.

Traduceri

Gheorghe Vrabie - Zur Volkskunde der Rumänen. Volksdichtung und Brauchtum im europäischen Kontext. Traducere în germană de A. Zweier,  Editura Științifică și enciclopedică, București,1989

Note

Nașteri în 1933
Scriitori de limbă germană din România
Germani din România
Germani originari din România
Germani în viață
Poeți români contemporani
Poeți germani
Sași transilvăneni
Scriitori sași
Cetățeni naturalizați în Germania